

Cinema 
Cuore di mamma (The Mothering Heart) – film diretto da David Wark Griffith (1913)
Cuore di mamma – film diretto da Luigi Capuano (1954)
Cuore di mamma – film diretto da Salvatore Samperi (1969)
Cuore di mamma – film diretto da Gioia Benelli (1988)

Letteratura 
Cuore di mamma o La prima legge – racconto di fantascienza di Isaac Asimov del 1956
Cuore di mamma – romanzo di Rosa Matteucci

Televisione 
Cuore di mamma – programma televisivo condotto da Amadeus (2010)